La Polska Liga Koszykówki 2012–13 è stata la 79ª edizione del massimo campionato polacco.

Formato
Prendono parte alla stagione regolare 12 squadre che si affrontano in partite di andata e ritorno. Dopo la prima fase le squadre si dividono in due gruppi, le prime sei in uno e le ultime sei nell'altro. In ogni gruppo si giocano partite di andata e ritorno al termine delle quali le sei squadre del primo gruppo e le migliori due del secondo accedono ai playoff.

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013